Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 4:6, 6:3, 7:6(7:4).

Носиоци 
Сви носиоци су слободни у првом колу.

  Рафаел Надал (финалиста)
  Новак Ђоковић (победник)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Робин Седерлинг (треће коло)
  Енди Мари (друго коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Енди Родик (друго коло)
  Фернандо Вердаско (друго коло)
  Јирген Мелцер (друго коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Станислас Вавринка (друго коло)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Марди Фиш (полуфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Виктор Троицки ''(четврто коло)

 
<li> Ришар Гаске (треће коло)
<li> Марин Чилић (друго коло)
<li> Сем Квери (треће коло)
<li> Алберт Монтањес (друго коло)
<li> Александар Долгополов (четврто коло)
<li> Маркос Багдатис (друго коло)
<li> Микаел Љодра (треће коло)
<li> Гиљермо Гарсија-Лопез (друго коло)
<li> Жил Симон (четвртфинале)
<li> Хуан Игнасио Чела (друго коло)
<li> Томаз Белучи (друго коло)
<li> Ернестс Гулбис (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)
<li> Џон Изнер (четврто коло)
<li> Милош Раонић (друго коло)
<li> Хуан Монако (треће коло)

Жреб

Завршница

Група 2 

| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6<sup>3
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Н. Алмагро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф. Жил
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Мајер
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= А. Монтањес
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=-{r}-

| RD2-seed05=28
| RD2-team05= Е. Гулбис
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К. Барлок
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2011.